Welsh Open 2009 je bil poklicni jakostni snooker turnir. Potekal je od 16. do 22. februarja v dvorani Newport Centre v Newportu, Wales. 

Turnir je osvojil Ali Carter, ki je v finalu premagal Joeja Swaila z 9-5, čeprav je Swail vodil že s 5-2.  Carter je s tem osvojil svoj prvi jakostni turnir. Finale turnirja je bil prvi jakostni finale, ki ga je sodil sodnik Colin Humphries.

Nagradni sklad 
Zmagovalec: 35.000 £
Poraženec v finalu: 17.500 £
Polfinalist: 8.750 £
Četrtfinalist: 6.500 £

Zadnjih 16 tekmovalcev: 4.275 £
Zadnjih 32 tekmovalcev: 2.750 £
Zadnjih 48 tekmovalcev: 1.725 £
Zadnjih 64 tekmovalcev: 1.325 £

Najvišji niz kvalifikacij: 500 £
Najvišji niz zaključnega turnirja: 2.000 £

Niz 147 točk kvalifikacij: 1.000 £
Niz 147 točk zaključnega turnirja: 20.000 £

Skupaj: 225.500 £

Zastopanost po državah 
Preglednica prikazuje število igralcev po državah, ki so se uvrstili na glavni del turnirja (v oklepaju je navedeno število igralci, ki so obstali v kvalifikacijah). Oznaka WC pomeni, da so igralci na turnirju nastopili s povabilom organizatorja (wildcard vstopnico).

* V snookerju se, podobno kot pri nekaterih ostalih športih, nesuverene administrativne divizije Združenega kraljestva obravnavajo kot ločene države zavoljo preglednosti in enostavnejše organizacije tekmovanj.

Zaključni turnir 

Vir:

Kvalifikacije 
Kvalifikacije so potekale med 3. in 6. februarjem 2009 v Prestatynu, Wales. 

* Dvoboje so prestavili na prizorišče zaključnega turnirja v Newport.

Seznam nizov vsaj 100 točk

Kvalifikacije 

 136 Barry Pinches
 132 Daniel Wells
 132 Stuart Pettman
 131, 112, 110 Jamie Burnett
 128, 105 Martin Gould
 123 Andrew Norman

 122, 108 Liang Wenbo
 120 Andy Lee
 119 Alan McManus
 111 Gerard Greene
 109 Paul Davison
 102 Patrick Wallace

Zaključni turnir 

 142, 117, 115, 101 Marco Fu
 141, 119, 116, 109 Ali Carter
 136, 116, 100 Anthony Hamilton
 135 Martin Gould
 132 Steve Davis
 131, 115 David Gilbert
 129, 101 John Higgins
 126 Mark Selby
 124, 107 Neil Robertson
 124, 104 Dominic Dale

 118 Ronnie O'Sullivan
 116, 105 Shaun Murphy
 110 Paul Davies
 109, 104 Ryan Day
 109 Michael Judge
 107 Joe Perry
 105 Graeme Dott
 105 Joe Swail
 102 Barry Pinches
 101 Stephen Maguire

Viri 

2009
Welsh Open